Озеро Со́мино — гидроним:

Белоруссия 
 Сомино — озеро в Городокском районе Витебской области.
 Сомино — озеро в Россонском районе Витебской области.

Россия 
 Сомино — озеро в Валдайском районе Новгородской области.
 Сомино — озеро в Новгородском районе Новгородской области.
 Сомино — озеро в Плисской волости Невельского района Псковской области.
 Сомино — второе название Соминского озера в Туричинской волости Невельского района Псковской области.
 Сомино — озеро в Ярославской области, исток реки Нерль (приток Волги).

Украина 
 Сомино — озеро в Волынской области Украины
 Сомино — озеро в Ровненской области Украины

См. также 
 Соминское — озеро в Ивацевичском районе Брестской области Белоруссии